

Cinema e televisione 
 Il segreto della felicità (Pollyanna) – film del 1920 tratto dal romanzo, regia di Paul Powell con Mary Pickford
 Il segreto di Pollyanna (Pollyanna) – film del 1960 tratto dal romanzo
 Pollyanna – miniserie televisiva in sei puntate del 1973, prodotta dalla BBC
 Pollyanna (Ai shōjo Pollyanna monogatari) – serie animata giapponese del 1986, tratta dal romanzo
 Pollyanna – film per la televisione del 2003 diretto da Sarah Harding con Amanda Burton e Georgina Terry

Letteratura e teatro 
 Pollyanna – romanzo per ragazzi di Eleanor H. Porter del 1913
 Pollyanna cresce (Pollyanna Grows Up) – romanzo per ragazzi di Eleanor H. Porter del 1915
 Pollyanna – commedia drammatica di Catherine Chisholm Cushing del 1916
 Pollyanna of the Orange Blossoms – romanzo di Harriet Lummis Smith del 1924
 Pollyanna's Jewels – romanzo di Harriet Lummis Smith del 1925
 Pollyanna's Debt of Honor – romanzo di Harriet Lummis Smith del 1927
 Pollyanna's Western Adventure – romanzo di Harriet Lummis Smith del 1929
 Pollyanna in Hollywood – romanzo di Elizabeth Borton del 1931
 Pollyanna's Castle in Mexico – romanzo di Elizabeth Borton del 1934
 Pollyanna's Door to Happiness – romanzo di Elizabeth Borton del 1936
 Pollyanna's Golden Horseshoe – romanzo di Elizabeth Borton del 1939
 Pollyanna's Protegee – romanzo di Margaret Piper Chalmers del 1944
 Pollyanna at Six Star Ranch – romanzo di Virginia May Moffitt del 1947
 Pollyanna of Magic Valley – romanzo di Virginia May Moffitt del 1949
 Pollyanna and the Secret Mission – romanzo di Elizabeth Borton del 1951
 Pollyanna Comes Home – romanzo di Colleen L. Reece del 1995
 Pollyanna Plays the Game – romanzo di Colleen L. Reece del 1995

Musica 
 Pollyanna – gruppo musicale australiano
 Pollyanna – brano di Billy Joe Royal inserito nell'album Down in the Boondocks del 1965
 Pollyanna – singolo di Cristina D'Avena del 1987, sigla della serie animata
 Pollyanna Flower – brano di Alanis Morissette pubblicato come lato B di Thank U nell'album Supposed Former Infatuation Junkie del 1998

Altro 
 Pollyanna – nome femminile
 Sindrome di Pollyanna – sindrome psicologica